

Codici 
 COS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Peterson Field di Colorado Springs (Stati Uniti d'America)
 cos – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua corsa

Geografia 
 Cos – comune dell'Ariège (Francia)
 Cos – isola del Dodecaneso (Grecia)

Informatica 
 China Os – Sistema operativo per dispositivi portatili presentato dall'Accademia cinese delle scienze e da Liantong Network Communications Technology nel 2014

Matematica 
 cos – abbreviazione di coseno

Moda 
 COS – marchio di abbigliamento del gruppo H&M, con diversi negozi monomarca in tutto il mondo.

Musica 
 Cos – gruppo musicale belga

Sigle 
 COS – Comando delle operazioni spaziali

Altri progetti 
 cos=centro di ortodonzia Sambataro=COS